Олимпия Батанджиева е българска просветна деятелка от Македония.

Биография 
Родена е в Гумендже, тогава в Османската империя, днес Гумениса, Гърция. В 1900 година завършва Солунската българска де­вическа гимназия с десетия випуск. Връща се в родния си град, където е наета от Гумендженската българска община и работи като учителка в българското училище в Гумендже. Учителства и в Дойран, а след това е назначена за временна учителка в мехомийското село Якоруда с 1092 лири годишна заплата.

Родословие

Бележки 

Родени в Гумендже
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия